US Open 1973 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 27 sierpnia a 9 września, na trawiastych kortach nowojorskiego West Side Tennis Club w dzielnicy Forest Hills. Była to 93. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 227 200 dolarów amerykańskich. Po raz pierwszy rozegrano wówczas turniej gry pojedynczej chłopców.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1973 w tenisie ziemnym